Mišjakinja može označavati:
 Mišjakinja (biljni rod), Stellaria L., rod ptica iz porodice Caryophyllaceae
 Mišjakinja (ptice), Coliiformes Murie, 1872., mišjakinje, red ptica